

Cinema 
Femmine sfrenate (Satisfaction) – film del 1988 diretto da Joan Freeman

Musica 
 (I Can't Get No) Satisfaction – singolo dei Rolling Stones
 Satisfaction – singolo di Benny Benassi
 Satisfaction – album di Aretha Franklin
 Satisfaction – album dei Tritons
 Satisfaction – singolo di Eve del 2003
 Satisfaction - singolo di Darin del 2022

Televisione 
 Satisfaction – serie televisiva australiana del 2007
 Satisfaction – serie televisiva canadese del 2013
 Satisfaction – serie televisiva statunitense del 2014